София Хедвиг фон Брауншвайг-Волфенбютел () може да се отнася за:

 София Хедвиг фон Брауншвайг-Волфенбютел (1561 – 1631), съпруга на херцог Ернст Лудвиг от Померания-Волгаст (1545 – 1592)
 София Хедвиг фон Брауншвайг-Волфенбютел (1592 – 1642), съпруга на граф Ернст Казимир от Насау-Диц (1573 – 1632)